Муляр — фахівець з мурування стін

Прізвище 

Муляр — українське прізвище.

Відомі носії 
 Муляр Дмитро Сергійович ( 1972) — російський актор театру і кіно;
 Муляр Іван Степанович — український радянський діяч, токар. Депутат Верховної Ради УРСР 9-10-го скликань.
 Муляр Марина Леонідівна (нар. 1971) — українська письменниця, радіожурналістка, член Національної спілки письменників України (2002).
 Муляр Олександр Борисович (1922—1994) — радянський і молдавський композитор;
 Муляр Олександр Петрович — мирське ім'я єпископа Саянського і Нижньоудинсьго Олексія (1976), архієрея Російської Православної Церкви.
 Муляр Ольга Гаврилівна — українська радянська діячка, вчителька біології, директор Погребищенської середньої школи № 1 Вінницької області, депутат Верховної Ради УРСР 3—4-го скликань
 Муляр Руслан Станіславович (1975—2018) — полковник СБУ, командир групи ЦСО «А», учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Муляри — село у Вілейському районі Мінської області Білорусі
Українські прізвища